Gigi Fernández e Robin White erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Steffi Graf e Gabriela Sabatini.

Hana Mandlíková e Martina Navrátilová hanno battuto in finale 5–7, 6–4, 6–4 Mary Joe Fernández e Pam Shriver.

Teste di serie 

  Jana Novotná /  Helena Suková (terzo turno)
  Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
  Katrina Adams /  Zina Garrison (terzo turno)
  Patty Fendick /  Jill Hetherington (secondo turno)
  Mary Joe Fernández /  Pam Shriver (finale)
  Hana Mandlíková /  Martina Navrátilová (campionesse)
  Gigi Fernández /  Robin White (quarti di finale)
  Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (secondo turno)

 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (terzo turno) 
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank-Nideffer (terzo turno) 
 Brenda Schultz /  Andrea Temesvári (primo turno) 
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (secondo turno) 
 Beth Herr /  Candy Reynolds (primo turno) 
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (terzo turno)

Tabellone

Finali

Top Half

Sezione 1

Sezione 2

Bottom Half

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1989